Морско́й проезд — название проездов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Морской проезд — проезд в Иркутске.

Крым 
 Морской проезд — проезд в Симферополе.

См. также 
 Улица Морской Пехоты
 Морская набережная
 Морская улица
 Морской проспект
 Морской бульвар — бульвар в Туапсе Краснодарского края.
 Морской переулок
 Морской тупик — улица в Днепропетровске.
 Площадь Морской Славы — площадь в Санкт-Петербурге.